Brückstraße steht für
 Brückstraße (Wesel) 
 Brückstraßenviertel, Dortmund

Siehe auch:
 Brückenstraße